Zdrowaś Maryjo – tytuł modlitwy

 Geografia
 Ave Maria – miasto w Stanach Zjednoczonych

 Kinematografia
 Ave Maria (film) – film z 1972 r.

 Muzyka
 Ave Maria autorstwa Josepha Auera
 Ave Maria autorstwa Luigi Bottazzo
 Ave Maria autorstwa Gaetano Donizettiego
 Ave Maria autorstwa Adolfa Dossa
 Ave Maria autorstwa Césara Francka
 Ave Maria autorstwa Charles'a Gounoda/Johanna S. Bacha (melodia/akompaniament)
 Ave Maria autorstwa Antoniego Hlond-Chlondowskiego
 Ave Maria autorstwa Antoniego Kątskiego
 Ave Maria autorstwa Ferenca Liszta
 Ave Maria autorstwa Luigi Luzziego
 Ave Maria autorstwa Jana Adama Maklakiewicza
 Ave Maria autorstwa Pietro Mascagniego
 Ave Maria (Pozdrowienie anielske) autorstwa Stanisława Moniuszki
 Ave Maria autorstwa Józefa Nowakowskiego
 Ave Maria autorstwa Feliksa Rączkowskiego
 Ave Maria autorstwa Camille Saint-Saënsa
 Ave Maria autorstwa Mariana Sawy
 Ave Maria autorstwa Franza Schuberta
 Ave Maria autorstwa Władimira Wawiłowa (według mistyfikacji – Giulia Cacciniego)

 Prasa
 Ave Maria – gazeta (tygodnik i miesięcznik) wydawana przez kościół NMP Królowej Polski w Jarosławiu

Zobacz też 
 
 
 Dekanat Del Ave María